Strings kan verwijzen naar:
 een film met de titel "Strings";
 een bepaald geluid (Strings), vaak gebruikt in popmuziek en standaard geluid bij elektronische muziekinstrumenten als keyboards en synthesizers.
Het moet niet worden verward met string (met andere betekenissen dan hierboven genoemde) en ook niet met String, een Thaise muziekstijl.